

Aziende 
 Riken – antico nome della Ricoh, azienda giapponese produttrice di articoli elettronici

Scienza 
 RIKEN – centro giapponese di ricerca scientifica

Geografia

Svizzera 
 Riken – ex comune ora frazione di Murgenthal, comune nel distretto di Zofingen (Canton Argovia)

Pagine correlate 
 Lars Ricken (1976) – calciatore tedesco